Saros 140 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 16 april 1512 t/m 1 juni 2774. Deze serie duurt 1262 jaar en 46 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 19 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus